Graff peut faire référence à :

Patronymie
 Agnieszka Graff (1970-), écrivaine polonaise ;
 Anton Graff (1736-1813), peintre suisse ;
 Cyril Graff (1980-), tireur sportif français ;
 Eugène Graff (1862-1935), sculpteur français ;
 F. W. Up. de Graff (1873-1927), auteur de Les chasseurs de têtes de l'Amazone, descendant du flibustier Laurent de Graff ;
 Henry Graff (1921-2020), historien américain ;
 Laurent de Graff (1653-1704), flibustier néerlandais du  ;
 Laurent Graff (1968-), écrivain français ;
 Ludwig von Graff (1851-1924), zoologiste autrichien ;
 Martin Graff (1944-2021), écrivain, réalisateur français ;
 Pierre Graff (1947-), ingénieur français ;
 Todd Graff (1959-), acteur, scénariste et réalisateur américain.
 Warren Graff (1972-), acteur et créateur américain

Autres 
 Graff Diamonds, maison de joaillerie britannique fondée en 1960 ;
 Laurence Graff, joaillier britannique ;
 Inscription calligraphiée faite à la peinture aérosol, réalisée en grand nombre, appartenant au genre du graffiti ;
 Graff Racing, une écurie française de sport automobile.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien